Nanyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanyuan (socken i Kina, Shanxi), 
 Nanyuan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar